Батырбеков:
 Батырбеков, Гадлет Андиянович
 Батырбеков, Эрлан Гадлетович